Benedetti es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Aldo De Benedetti (1892–1970), guionista de cine, dramaturgo y comediógrafo italiano.
 Armando Benedetti (1967-), comunicador social, periodista y político colombiano.
 Arturo Benedetti Michelangeli (1920-1995), pianista italiano.
 Atilio Benedetti (1955-), licenciado en bromatología, político y empresario argentino.
 Caterina Benedetti (2000-), balonmanista argentina.
 Cesare Benedetti (1987), ciclista italiano.
 Corrado Benedetti (1957-2014), entrenador y jugador de fútbol italiano.
 Cristina Benedetti,  (1956-2011), deportista argentina.
 Dean Benedetti (1922-1957), saxofonista y compositor estadounidense de origen italiano.
 Giambattista Benedetti (1530-1590), matemático veneciano.
 Giovanna Benedetti (1949-), poeta, cuentista, abogada panameña.
 Héctor Ángel Benedetti (1969-), escritor argentino.
 Livio Benedetti (1946-), escultor francés de origen italiano. 
 Lúcia Benedetti (1914-1998), escritora, dramaturga, periodista, profesora y traductora brasileña.
 Luigi Benedetti (1951-), atleta italiano especializado en la prueba de 4 x 100 m.
 Mario Benedetti (1920-2009), escritor, poeta, dramaturgo y periodista uruguayo.
 Mario Benedetti (1945-), ingeniero argentino.
 Myria Benedetti (1975-), cantante, actriz, modelo y MC tailandesa.
 Nicolás Benedetti (1997-), futbolista colombiano.
 Rino Benedetti (1928-2002), ciclista italiano.
 Vincent Benedetti (1817-1900), diplomático francés.
 Yvan Benedetti (1965), activista político nacionalista francés.

Miscelánea
 Fundación Mario Benedetti, institución uruguaya sin ánimo de lucro.
 (5346) Benedetti, asteroide descubierto en 1981.